Majerus ist der Familienname folgender Personen:

 Christine Majerus (* 1987), luxemburgische Radrennfahrerin
 Jean Majerus (1914–1983), luxemburgischer Radsportler
 Michael Majerus (1954–2009), britischer Biologe
 Michel Majerus (1967–2002), luxemburgischer Künstler
 Philip W. Majerus (1936–2016), US-amerikanischer Mediziner und Biochemiker
 Rick Majerus (1948–2012), US-amerikanischer Basketballtrainer

Majerus steht für:
 Mount Majerus, Berg im ostantarktischen Viktorialand

Siehe auch:
 Măieruș